Processador analògic de senyals en anglès Analog signal processor, contraposat a processador digital de senyals 
 ASPLinux, una distribució Linux de Rússia
 Proveïdor de serveis d'aplicació en anglès ASP, negoci que serveix a altres en les seves necessitats de programes informàtics
 AppleTalk Session Protocol, protocol de la capa de sessió usat per AppleTalk
 Association of Surfing Professionals, «Associació de Surfistes Professionals», la màxima autoritat internacional del surf professional
 ASP acrònim anglès d'Astronomical Society of the Pacific Societat Astronòmica del Pacífic , organització científica i educativa
 ASP (grup de música) (llegit com una sola paraula), grup de rock alternatiu de Frankfurt del Main, Alemanya, fundat el 1999 i el nom està pres d'el pseudònim del vocalista líder d'el grup: Alexander Spreng
 ASP (coet), acrònim de «Atmospheric Sounding Projectile», coet sonda nord-americà, usat entre 1955 i 1962
 Asp en bioquímica abreviatura de l'àcid aspàrtic
 ASP (sindicat) (acrònim), «Alternativa Sindical de Policia» fundat el 2011
 ASP (concessionaris de vehicles) (acrònim), «assessor de servei» fundat el 2019
 Active Server Pages, una solució de programari de Microsoft per a la programació de pàgines web